Krkovo je lahko:
 Krkovo pri Karlovici (Slovenija)
 Krkovo nad Faro (Slovenija)